Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Newbridge – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Newbridge – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newbridge – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)

Miejscowości w Irlandii:
 Newbridge – miasto w hrabstwie Galway
 Newbridge – miasto w hrabstwie Kildare